Jean-Paul Bernard peut désigner :

 Jean-Paul Bernard (1936-2013), historien et professeur québécois ;
 Jean-Paul Bernard, percussionniste français ;
 Jean-Paul Bernard, botaniste canadien.